4 miejscowości podstawowe i 2 części miejscowości w Polsce 
 Radzików – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki 
 Radzików – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Radzików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie 
 Radzików – osada w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie 

Zobacz też: Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki